Cette page présente la  en Top 14 et en Coupe d'Europe, le club ayant remporté l'édition 2015-2016 du Challenge européen.

Entraîneurs 
 Jake White
 Shaun Sowerby
 Scott Wisemantel
 Fabien Galthié

La saison 
Budget

Récit

Transferts

Effectif 2016-2017

Calendrier et résultats

Matchs amicaux 
 Montpellier HR - Connacht :  21-19

Top 14 

|}

Phases finales

Barrages 
Opposé au Racing 92, qui a terminé  de la phase régulière, et qui éliminé par le Racing 92 en match de barrage, le Montpellier HR et éliminé par son adversaire par 13 à 22.

Coupe d'Europe 
Dans la Coupe d'Europe le Montpellier HR, fait partie de la poule 4 et sera opposé aux Français du Castres Olympique, aux Anglais des Northampton Saints et aux Irlandais du Leinster.

Avec 3 victoires et 3 défaite, le Montpellier HR termine  de la poule 4 et n'est qualifié pour les quarts de finale.

|}

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque 

Défense

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club
 Le tableau des transferts en Top 14 sur allrugby.com
 Top-14 - Le tableau des transferts sur rugby-transferts.com
 Transferts lerugbynistere.fr

2016-2017
Montpellier